Hirado – miasto w Japonii
 Hirado – wyspa w Japonii
 Hirado (1911) – japoński krążownik
 Hirado (1943) – japoński eskortowiec z II wojny św. 
 Híradó – węgierski program informacyjny